Sison (plant), een plantengeslacht
 Sison (Pangasinan), een gemeente in de Filipijnse provincie Pangasinan;
 Sison (Surigao del Norte), een gemeente in de Filipijnse provincie Surigao del Norte.
 José María Sison, oprichter van de Communistische Partij van de Filipijnen.
 Sison, Nederlandstalige naam voor de plaats en gemeente Cysoing in het Noorderdepartement